1110 Ярослава (1110 Jaroslawa) — астероїд головного поясу.
 Ярослава — слов'янське жіноче ім'я.